В парному розряді жіночого тенісного турніру Brighton International 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Пем Шрайвер і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Зіна Гаррісон і Лорі Макніл 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Пем Шрайвер /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (фінал)

 Сенді Коллінз /  Елна Рейнах (півфінал)
 Раффаелла Реджі /  Андреа Стрнадова (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Brighton International